Ibe steht für:
 eine Variante des Familiennamens Eyb, siehe Eyb (Adelsgeschlecht)
 Hans Ibe, Künstlername von Johann Baptist Maier (1881–1957), deutscher Grafiker und Maler
 Klaus-Ekkehard Ibe (1930–2002), deutscher Organist und Kirchenmusikdirektor

IBE steht als Abkürzung für:
 Iberia Líneas Aéreas de España, spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Ilse-Bayernwerke Energieanlagen GmbH, ein früheres Gemeinschaftsunternehmen der Ilse Bergbau AG und der Bayernwerk AG
 Inference to Best Explanation, ein Begriff aus der Wissenschaftstheorie, siehe Schluss auf die beste Erklärung
 Infrastrukturbenützungsentgelt, Vergütungssystem für die Benutzung von Eisenbahntrassen in Österreich
 Interaktives Bildschirmexperiment, ein simuliertes physikalisches Experiment
 International Breakdance Event, internationaler Wettkampf im Breakdance
 International Bureau for Epilepsy (Internationales Büro für Epilepsie)
 Internet booking engine, siehe Internetbuchungsmaschine
 Interval Between Eruptions, bei Geysiren die Zeitspanne zwischen zwei Ausbrüchen
 Ion Beam Etching, siehe Ionendünnung

Siehe auch:
 Ibe

Abkürzung